Карпи

 Карпи — город в Италии
 Карпи — село в Армении